Mourad Melki (Jérissa, 9 de maio de 1975) é um ex-futebolista profissional tunisiano, meia apsoentado.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Tunísia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002